Wallenrodt steht für:

 Wallenrodt, fränkisches Adelsgeschlecht, siehe Wallenrode (Adelsgeschlecht)

Wallenrodt ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Christoph von Wallenrodt (1644–1711), preußischer Minister und Landhofmeister
 Christoph Siegmund von Wallenrodt, preußischer Oberstleutnant
 Georg Heinrich von Wallenrodt (1620–1659), kurbrandenburger Regimentschef
 Hermann von Wallenrodt (1789–1872), preußischer Offizier und Landrat
 Johann Ernst von Wallenrodt (1615–1697), deutscher Verwaltungsbeamter im Herzogtum Preußen
 Johann Ernst von Wallenrodt (Minister) (1695–1766), preußischer Staats- und Kriegsminister
 Johanna Isabella Eleonore von Wallenrodt (1740–1819), deutsche Schriftstellerin
 Martin von Wallenrodt (1570–1632), deutscher Jurist und Büchersammler
 Siegmund von Wallenrodt (1604–1649), kurbrandenburger Landobrist des Herzogtums Preußen
 Siegmund Friedrich von Wallenrodt (1620–1666), kurbrandenburgischer Obrist über ein Reiter-Regiment
 Sigismund von Wallenrodt (1652–1723), preußischer Staatsmann

Siehe auch:
 Wallenrodtsche Bibliothek
 Wallenrod